Németh Norbert (?) kézilabdázó
 Németh Norbert (?) vallásfilozófus, szakíró
 Németh Norbert (?) tibetológus-mongolista, a Tibet Társaság titkára 
 Németh Norbert (1975) operaszerző, orvos
 Németh Norbert (1976) római katolikus pap, teológus, főiskolai tanár
 Németh Norbert (1981) válogatott labdarúgó
 Németh Norbert (színművész)